Voici la liste des planètes mineures numérotées de 486001 à 487000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 486001 à 487000

486001-486100

486101-486200

486201-486300

486301-486400

486401-486500

486501-486600

486601-486700

486701-486800

486801-486900

486901-487000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000